

Митяєво — присілок, Духовщинський район, Смоленська область
 Митяєво — селище, Івдельський міський округ, Свердловська область

Митяєво — сонячна електростанція в АР Крим